Татарский Сарсаз — название населённых пунктов в России:

 Татарский Сарсаз — село в Менделеевском районе Татарстана.
 Татарский Сарсаз — деревня в Чистопольском районе Татарстана.